Rescue Me pode se referir a:

 Rescue Me, uma canção da cantora Madonna;
 Rescue Me, um popular seriado norte-americano de televisão protagonizado pelo ator Denis Leary;
 Rescue Me, uma canção da banda Tokio Hotel.

Desambiguação